Список синглов № 1 в США в 1967 году — включает синглы, возглавлявшие главный хит-парад Северной Америки в 1967 году. Составляется редакцией старейшего музыкального журнала США Billboard и поэтому называется Billboard Hot 100 («Горячая Сотня» журнала Billboard).

История 
 Три сингла группы The Beatles возглавляли хит-парад США в 1967 году: «Penny Lane», «All You Need Is Love» и «Hello, Goodbye».
 В 1967 году был поставлен рекорд по количеству исполнителей, подряд вошедших на вершину хит-парада со своими дебютными синглами. Их было четверо, и рекорд не превзойден до сих пор (см. с 26 августа по 25 ноября): певец Бобби Джентри («Ode to Billie Joe»), группа Box Tops («The Letter»), певица Лулу («To Sir With Love») и Strawberry Alarm Clock («Incense and Peppermints»). Но по количеству недель беспрерывного нахождения на первом месте их опередили в 2012 году (в 1967 — 14 недель; в 2012 — 20 недель: группа Fun, певец Готье и певица Карли Рей Джепсен).

Список

См. также 
 1967 год в музыке
 Список синглов №1 в США (Billboard)
 Лучшие синглы США 1967 года по версии Billboard

Примечания

Литература

Ссылки 
 Billboard Hot 100 — No.1 songs of 1967.
 

 

Чарты Billboard 1967 года
Списки синглов № 1 в США (Billboard)
Списки хитов № 1 1967 года